Miculescu  ist der Familienname folgender Personen:

Angelo Miculescu (1929–1999), rumänischer Politiker
Constantin Miculescu (1863–1937), rumänischer Arzt
Ninel Miculescu (* 1985), rumänischer Gewichtheber
Simona Miculescu (* 1959), rumänische Diplomatin
Valentin Miculescu (* 1975), rumänischer Fußballspieler